Операция „Мълния“ може да се отнася за:
 Операция „Мълния“ – роман на Иън Флеминг за Джеймс Бонд от 1961 г.
 Операция „Мълния“ – въоръжена спасителна операция на израелските специални части, проведена на летището Ентебе, Уганда, през 1976 г.